Адромискус Альстона (лат. Adromischus alstonii) — вид суккулентных растений из рода Адромискус, семейства Толстянковые.

Ботаническое описание 
Разнообразные лежачие или прямостоячие разветвленные сочные травы высотой до 30 см. Ветви: серые с отслаивающейся корой, 12-14 мм в диаметре, более молодые ветки 5-6 мм в диаметре, от серо-зеленых до коричневато-зеленых. Листья: 3,5-8 x 2-4,3 см, сжатые в дорсивентральном направлении, твердые, трудно опадающие, от обратноланцетных до обратнояйцевидных, серые с шелушащимся воском, с пурпурными пятнами или без них, верхняя сторона плоская, нижняя сторона плоская до выпуклой, край ороговевший в верхней части 1/ 2 , основание с коротким нечетким, иногда полустертым черешком, клиновидное, вершина от тупой до срезанной. Соцветия: 52 см с 1-3-цветковыми кистями, бутоны острые, цветоножки 1-3 мм. Цветки: Чашелистики до 2,5 мм, венчик 9-12 х 2 мм, трубчатые, трубка зеленовато-коричневая, горло голое, лепестки широкотреугольные до 1,5-2,5 мм, белые или с розовым оттенком, остроконечные, пыльники натянутые. Время цветения: середина лета.

Распространение 
Родной ареал: Капские провинции (ЮАР) и Намибия. Этот сочный полукустарник произрастает в основном в биоме пустыни. Самый распространенный вид в Намаленде (Намибия), который демонстрирует некоторые местные различия в длине стеблей и количестве ветвлений, размере и форме листьев, а также количестве и интенсивности пурпурных отметин на них. Это очень крепкое растение с плоскими листьями.

Таксономия 
, Bothalia 3: 638 (1939).

Этимология 
Adromischus: греч. adros = толстый; miskhos = стебель; ссылаясь на толстые стебли вида.

alstonii: эпитет был выбран в честь капитана Эдварда Г. Альстона, южноафриканского сельскохозяйственного предпринимателя и ботанического коллекционера.

Синонимы 
Гетеротипные (основанные на разных номенклатурных типах):

 Adromischus pulchellus Hutchison (1959)
 Adromischus subrubellus Poelln. (1941)
 Adromischus triebneri Poelln. (1939)
 Cotyledon alstonii Schönland & Baker f. (1902)

Примечания 

Толстянковые
Суккуленты